Алжир на Паралимпийских играх дебютировал в 1992 году на летних играх в Барселоне, Испания, на которых страну представляли два легкоатлета и команда по голболу, и с тех пор принимает участие во всех летних Паралимпийских играх, в зимних Паралимпиадах Алжир участия никогда не принимал..
В общей сложности за 7 Паралимпиад алжирские спортсмены выиграли 73 медали, из них 23 — золотых, 18 — серебряных, 32 — бронзовых (сорок первый результат в общекомандном зачете).
Первое золото принес стране  на играх 1996 года, завоевав сразу две медали в беге на 100 и 200 м. Сильнейшими дисциплинами алжирских паралимпийцев являются легкая атлетика и дзюдо. На Летние Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро Алжир отправил команду из 60 спортсменов — крупнейшее представительство из государств Африканского континента. За период с 1996 год по 2016 год алжирскими паралимпийцами установлено 22 Паралимпийских и 16 мировых рекордов.

Медальный зачёт

Медали в разрезе спортивных дисциплин 

* ''Фирас Бентриа участвовал в состязаниях и по легкой атлетике и по голболу, поэтому число мужчин-атлетов в команде составляет 26, а не 27.

Спортсмены по количеству наград 
Алжирским спортсменом, завоевавшим на Паралимпийских играх наибольшее количество медалей является легкоатлет .

Примечание: цветом выделены спортсмены, продолжающие выступать, по состоянию на 2018 год.

Медалисты

Мировые и Паралимпийские рекорды

Рекордсмены 

Примечание: WR — мировой рекорд; PR — паралимпийский рекорд.

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачет по годам на сайте paralympic.org 
 Паралимпийский комитет Алжира 
 Федерация алжирских спортсменов с ограниченными возможностями